(493) Гризельда () — астероид главного пояса, который был открыт 7 сентября 1902 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь Гризельды, персонажа фольклора и европейской литературы.

Гризельда принадлежит к числу крупных астероидов главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Диаметр Гризельды 46,41 км, масса — 105 триллионов тонн. 17 марта 2015 года у Гризельды был обнаружен вытянутый в сторону Солнца хвост из частиц пыли и газа, который через четыре дня практически полностью исчез.

См. также 
 Список астероидов (401—500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Максом Вольфом